A Gibraltar Premier Cup de 2014-15 foi a segunda edição do torneio de futebol de Gibraltar, reunindo as equipes da primeira divisão de 2014-15.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Chaveamento

Semifinais 

|}

Final 

|}

Premiação 

Futebol de Gibraltar

–